Růžodol bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Růžodol, Ortsteil von Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou
 Růžodol (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
 Liberec XI – Růžodol I, Stadtteil von Liberec, Okres Liberec
 Liberec VII – Horní Růžodol, Stadtteil von Liberec, Okres Liberec